Se detallan los resultados del torneo de tenis dobles mixto en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nankín, China.

Cabezas de serie 

<ol start="1">
  Darya Kasatkina (RUS) /  Andréi Rubliov (RUS) 
  Anastasiya Komardina (RUS) /  Karen Jachanov (RUS) 
  Iryna Shymanovich (BLR) /  Petros Chrysochos (CYP)
  Markéta Vondroušová (CZE) /  Nicolás Álvarez (PER)

<ol start="5">
  Jil Teichmann (SUI) /  Jan Zieliński (POL)
  Ioana Loredana Roșca (ROU) /  Francisco Bahamonde (ARG)
  Fanni Stollár (HUN) /  Kamil Majchrzak (POL)
  Luisa Stefani (BRA) /  Orlando Luz (BRA)

Resultados

Claves 

 INV = Comisión Tripartita
 IP = ITF
 Alt = Alternativo

 r = Retirado
 w/o = No presentación

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro

Tenis en 2014
Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014